Шејди Гроув има више значења:
 Шејди Гроув (округ Макинтош, Оклахома)
 Шејди Гроув (округ Чероки, Оклахома)
 Шејди Гроув (округ Пони, Оклахома)